Давиде Маненти (; ) — итальянский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступает за сборную Италии по лёгкой атлетике с 2008 года, победитель чемпионата мира по легкоатлетическим эстафетам, двукратный чемпион Средиземноморских игр, чемпион Европы среди молодёжи, многократный победитель и призёр первенств национального значения, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Давиде Маненти родился 16 апреля 1989 года в Турине, Пьемонт.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 2008 года, когда вошёл в состав итальянской сборной и выступил на юниорском мировом первенстве в Быдгоще, где бежал 200 метров и эстафету 4 × 100 метров.

В 2011 году на молодёжном европейском первенстве в Остраве дошёл до полуфинала в беге на 200 метров и вместе с соотечественниками одержал победу в эстафете 4 × 100 метров.

В 2012 году в 200-метровой дисциплине стартовал на чемпионате Европы в Хельсинки. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне — в программе эстафеты 4 × 100 метров не смог пройти дальше предварительного отборочного этапа.

В 2013 году в беге на 200 метров и в эстафете 4 × 100 метров стартовал на командном чемпионате Европы в Гейтсхеде и на Средиземноморских играх в Мерсине, во втором случае сумел выиграть эстафету.

В 2015 году в эстафете 4 × 100 метров занял третье место на командном чемпионате Европы в Чебоксарах, был пятым в беге на 200 метров на Всемирной Универсиаде в Кванджу.

В 2016 году на чемпионате Европы в Амстердаме стал шестым в дисциплине 200 метров и пятым в эстафете 4 × 100 метров. Бежал 200 метров на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, не прошёл здесь дальше предварительного квалификационного забега.

В 2018 году выиграл эстафету 4 × 100 метров на Средиземноморских играх в Таррагоне, выступил в беге на 200 метров и в эстафете 4 × 100 метров на чемпионате Европы в Берлине.

В 2019 году среди прочего участвовал в чемпионате мира по легкоатлетическим эстафетам в Иокогаме, в командном чемпионате Европы в Быдгоще, в чемпионате мира в Дохе.

В 2021 году в эстафете 4 × 100 метров победил на чемпионате мира по легкоатлетическим эстафетам в Хожуве, в качестве запасного бегуна находился в составе итальянской эстафетной команды на Олимпийских играх в Токио, но в итоге выйти здесь на старт ему не довелось.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Италии
Чемпионы Средиземноморских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Италии по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года